Miejscowości w USA:
 Haw River – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Alamance
Gminy w USA:
 Haw River (ang. Haw River Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Chatham